Die Copenhagen Open 2002 waren ein Tennisturnier, welches vom 11. bis 17. Februar 2002 in Kopenhagen stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2002 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen. Es fand parallel zum BellSouth Open in Viña del Mar und den Open 13 in Marseille statt, welche genau wie die Copenhagen Open zur Kategorie der ATP International Series zählten.

Titelverteidiger im Einzel war der Brite Tim Henman, der dieses Jahr nicht erneut antrat. Von den Gesetzten schaffte es nur die Nummer 4 Davide Sanguinetti ins Halbfinale, wo er gegen Olivier Rochus ausschied. Rochus verlor seinerseits das Finale gegen den Deutschen Lars Burgsmüller, der in seinem ersten Finale der Karriere seinen einzigen Titel gewann.
Die Titelverteidiger im Doppel, Wayne Black und Kevin Ullyett, nahmen dieses Jahr nicht am Turnier teil. Die Setzlistendritten Jiří Novák und Radek Štěpánek kamen als Nummer 3 der Setzliste bis ins Finale, wo Novák im Jahr zuvor bereits gescheitert war. Dieses Jahr verlor die Paarung gegen Michael Kohlmann und Julian Knowle in zwei Sätzen. Die Turniersieger gaben im ganzen Turnier keinen Satz ab, im Viertelfinale hatten sie sogar ein Match mit 6:0, 6:0 gewonnen. Für beide Spieler war es der erste Titel im Doppel.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 356.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 381.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2002
Tennisturnier in Kopenhagen